Пролетар — найманий робітник, позбавлений засобів виробництва.

 Пролетар

 У Стародавньому Римі — громадянин, який не мав майнового цензу.
 Найманий робітник.
 заст. Людина, що не має власності.
 Пролетар — робітнича газета 1930-х років
 Пролетар — колишня назва видавництва «Політвидав України»

Села:
 Пролетар — колишня назва села Дубина (Вінницька область, Хмільницький район)
 Пролетар — колишня назва села Степне (Полтавська область, Лохвицький район)
Селище:
 Пролетар — колишня назва селища Малі Феськи (Харківська область, Золочівський район)
Місцевості
 Пролетар — місцевість і цвинтар у Донецьку

Див. також 
 Пролетарське
 Пролетарка
 Пролетарій
 Пролетарська вулиця
 Пролетарський район